Телегинский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Телегинский сельсовет — Липецкая область, Становлянский район.
 Телегинский сельсовет — Пензенская область, Колышлейский район.
 Телегинский сельсовет — Ярославская область, Ярославский район.